Муа́ви́я, Муа́ви́йа () — арабское мужское имя, в переводе на русский язык означает «сила руки».
Муавия 
 Муавия I (603—680)— халиф из династии Омейядов, правивший в 661—680 гг.
 Муавия II (661—684) — омейядский халиф, находившийся у власти около половины года после смерти своего отца Язида I
  (725–737) — арабский полководец
 Маауйя ульд Сиди Ахмед Тайя (род. 1941) — мавританский военный и политический деятель, премьер-министр в 1981-1984 и глава Мавритании в 1984-2005 гг.